Katterjåkk (rivier), een rivier in Zweden
Katterjåkk (halte), stationnetje aan de Ertsspoorlijn

Ook:
Katterjaure, een meer in de omgeving van beide.